Будьки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Будьки — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Будьки — деревня в Вилейском районе Минской области.

Украина 
 Будьки — село в Жмеринском районе Винницкой области.